Der Kanton Grostenquin war bis 2015 ein französischer Wahlkreis im Arrondissement Forbach und im Département Moselle.
Hauptort des Kantons war die Gemeinde Grostenquin. Der Kanton hatte etwa 14.000 Einwohner auf 238,13 km².

Gemeinden 

Grostenquin
Aufgelöst 2015